Harbus ist der Familienname folgender Personen:

 Hleb Harbus (* 1994), belarussischer Handballspieler
 Ihor Harbus (* 1991), ukrainischer Biathlet